Corelli ist der Familienname folgender Personen:

 Arcangelo Corelli (1653–1713), italienischer Violinist und Komponist
 Blanche Corelli (1853–1939), deutsche Sängerin und Gesangspädagogin
 Bruno Corelli (1918–1983), italienischer Schauspieler
 Buba Corelli (* 1989), bosnischer Rapper
 Franco Corelli (1921–2003), italienischer Tenor
 Lia Corelli (1922–1987), italienische Schauspielerin
 Loretta Corelli (1918–2013), italienische Sopranistin 
 Marie Corelli (1855–1924), britische Schriftstellerin

Deckname:
 Corelli (V-Mann), bürgerlich Thomas Richter (1974–2014), deutscher Rechtsextremist und V-Mann

Vorname: 
 Corelli Barnett (1927–2022), britischer Militärhistoriker

Siehe auch:
 Corelli-Horn
 Corellis Mandoline